

Patronyme 
 Danny Cepero (1985-), footballeur américain ;
 Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero (1978-), mieux connu sous son nom de scène Luis Fonsi, chanteur portoricain.
Patronyme hispanique